Кекушев — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кекушев, Лев Николаевич (1862—?) — российский архитектор и преподаватель.
 Кекушев, Николай Львович (1898—1978) — советский полярник и авиатор, сын Л. Н Кекушева.